Expo 1953 (Rome)
Expo 1953 (Jeruzalem)